Miejscowości w Polsce:
 Sosnówko – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Resko
 Sosnówko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo